L'Undine est une goélette franche à coque et pont en acier et mâts en bois. C'est un ancien ketch de cabotage  qui sert désormais de voilier-charter et navire-école.

Histoire 
Construit aux Pays-Bas en 1931, et lancé comme ketch de cabotage sous le nom de Fransiska, il est basé à Uetersen et naviguait en Baltique (Finlande) et en Mer du Nord (Norvège, Angleterre). 

Entre 1940 et 1945 il est utilisé comme ravitailleur, au départ de Kiel vers la Norvège. Après la guerre, il reprend son activité de cabotage et est rallongé de 5,8 mètres en 1949. Il perd de sa voilure et change souvent de propriétaire.

De 1980 à 1984, son nouveau propriétaire le raccourcit à sa longueur initiale ; il est restauré à Glückstadt dans son état initial mais avec un gréement goélette et est renommé Undine.

Depuis 1999, le voilier appartient à la Gangway Association de Hambourg et sert à la réinsertion de jeunes ; il embarque 8 stagiaires, un équipage de 3 personnes et continue à transporter des marchandises. Depuis 2013 il reprend occasionnellement le transport de fret de Hambourg jusqu'à l'île de Sylt. L'Undine est considéré par la Germanischer Lloyd comme le dernier cargo-voilier à pratiquer ce genre d'activité.

Il participe à de nombreux rassemblements de vieux voiliers sur la côte atlantique comme les Hanse Sail de Rostock (2006 à 2009) et  Brest 2008.

Notes et références 

 Chapman Great sailing ships of the world (Otmar Schäuffelen) p 124 
 UNDINE - voilier à deux mâts

Liens externes 

 Undine - Site SchiffsSpotter.de
 Undine - site tallship-fan

Nom de bateau
Goélette
Bateau allemand
Bateau de plaisance
Bateau lancé en 1931
Fondation maritime de Hambourg